Betænke har flere betydninger:

Betænke - at huske på, ikke glemme, tage i betragtning.
Betænke - at betænke sig. Synonymer: overveje, tænke sig om, tøve, være i tvivl.
Betænke - at begunstige, eksempelvis at betænke nogen med en gave eller i et testamente.